Краян — многозначный термин.

Фамилия
 Краян, Желько (род. 1979) — хорватский теннисист и тренер.

Прочее
 ОАО ХК «Краян» — украинская машиностроительная компания.